Osowiec ist der Name verschiedener Orte in Polen, darunter:
 Osowiec-Twierdza in der Woiwodschaft Podlachien
 Osowiec (Turawa) (deutsch: Königshuld) in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch: Festung Osowiec